Eddie Hertzberger (1904-1993), een Nederlands magnaat en autocoureur
 Hans Hertzberger (1923), een Nederlandse golfbaanarchitect
 Herman Hertzberger (1932), een Nederlands architect
Hertzberger Park ofwel het Centraal Beheergebouw van Herman Hertzberger, een door hem ontworpen kantoorgebouw in Apeldoorn
 Jeroen Hertzberger (1986), een Nederlandse hockeyspeler
 Rosanne Hertzberger (1984), een Nederlandse schrijver, columnist en wetenschapper